Джамбу́л:
 Джамбул Джабаев (1846—1945) — казахский советский народный поэт-акын.
 Джигаури, Джамбул (род. 1992) — грузинский футболист, полузащитник.

Джамбул — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Джамбул — название города Тараз в 1938—1993 годах.
 Джамбул — посёлок городского типа в Карагандинской области.
Джамбул — село в Мактааральском районе Туркестанской области, сельский округ Шаблана Дильдабекова.
Джамбул — село в Мактааральском районе Туркестанской области, Ынтымакский сельский округ.
 Джамбул — село в Ордабасинском районе Туркестанской области.
Джамбул — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.

Другое 
 Рудник Джамбул — другое название Караобинского месторождения вольфрама и молибдена.
 «Джамбул» — советский фильм 1952 года о жизни казахского поэта-акына Джамбула Джамбаева.
 Джамбул — название приправы чабер в Средней Азии.

См. также 
 Жамбыл